Mužská čtyřhra Estoril Open 2021 probíhala na přelomu dubna a května 2021. Do deblové soutěže estorilského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 se turnaj nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2019 byli Francouzi Jérémy Chardy a Fabrice Martin, kteří v úvodním kole prohráli s chilsko-španělskou dvojicí Cristian Garín a David Vega Hernández.

Vítězem se stal nenasazený monacko-německý pár Hugo Nys a Tim Pütz, který ve finále za 89 minut zdolal Brity Luka Bambridge s Dominicem Inglotem. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Z druhé společné účasti na túře ATP získali premiérovou trofej jako pár. První čtyřhru v této úrovni odehráli na dubnovém Andalucia Open 2021. V únoru téhož roku již triumfovali na challengeru v italské Bielle. Nys vybojoval na okruhu ATP Tour druhý deblový titul a pro Pütze to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Fabrice Martin /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (semifinále)
  Austin Krajicek /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2021
ATP Tour 2021